RGPD6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 765 амінокислот, а молекулярна маса — 198 924.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки